Гран-при Италии 2022 года (официально ) — шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 9 по 11 сентября 2022 года на Национальном автодроме Монца в Монце, Италия.
 
Квалификацию выиграл Шарль Леклер из команды Ferrari.
 
В гонке победил Макс Ферстаппен из команды Red Bull, вторым финишировал Шарль Леклер, третьим — Джордж Расселл из Mercedes.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +27 °C, трасса +27…28 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:26,586
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +43…41 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Серхио Перес ( Red Bull) — 1:24,030, поставлен на 46 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира
 

 

Спорт в Италии в 2022 году
Гран-при Италии